Акционерное общество «Национальная горнорудная компания „Тау-Кен Самрук“» — казахстанская горнорудная компания, входит в группу

«Самрук-Казына». Вертикально-интегрированная компания, создана в январе 2009 года постановлением правительства Казахстана со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Основная деятельность: разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых полезных ископаемых (приоритетные металлы — золото, медь, цинк, свинец) ; разработка и внедрение новых наукоемких и эффективных технологий в горно-металлургической промышленности; воспроизводство минерально-сырьевой базы, освоение забалансовых запасов месторождений.

Структура 
Дочерние компании:
 ТОО «Тау-Кен Алтын» — 100 %
 ТОО «Северный Катпар» — 100 %
 ТОО СП «Алайгыр» — 100 %
 ТОО «Масальский ГОК» — 99,18 %
 АО «ШалкияЦинк ЛТД» — 100 %
 ТОО «Tau-Ken Temir» — 100 %
 ТОО «Silicon Mining» — 100 %

Ассоциированная компания:
 ТОО «Kazzinc Holdings» — 29,97 %

История 
В 2009 году государственный пакет акций «Тау-Кен Самрук» был передан в собственность АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

В октябре 2011 года создано ТОО «Алайгыр», ориентированное на производство свинцового концентрата, содержащего серебро в качестве попутного металла.

3 июля 2012 года на территории индустриального парка «Астана — Новый город» в рамках телемоста по презентации индустриальных проектов первому Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н. А. была забита первая свая в фундамент аффинажного завода «Тау-Кен Алтын».

В 2013 году в уставный капитал АО "НГК «Тау-Кен Самрук» были переданы принадлежащие АО «Самрук-Қазына» 29,82 % доли участия в уставном капитале ТОО «Казцинк», в декабре того же года осуществлен запуск аффинажного завода с проектной мощностью 25 тонн аффинированного золота и 50 тонн серебра в год.

В 2014 году завод отгрузил первую партию золотых слитков чистотой 99,99 % в адрес Национального банка Республики Казахстан, который, согласно казахстанскому законодательству, имеет преимущественное право покупки золота, аффинируемого на территории страны. В июле 2014 года 100 % акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» переданы в уставный капитал АО «Тау-Кен Самрук». Примерно в это же время «Тау-Кен Самрук» приобрел 93 % долей участия в ТОО «Масальский ГОК». 

В 2016 году поставлены на Государственный баланс РК запасы меди по месторождению Хаджиконган (98,5 тыс. тонн при среднем содержании 1,8 %). В декабре этого же года приобретена доля в ТОО «Silicon mining».

В 2018 году «Тау-Кен Самрук» актуализировал Стратегию развития компании до 2028 года, акцентировав внимание на развитии взаимодействия со стратегическими инвесторами. Кроме того, Национальная компания «Тау-Кен Самрук» инициировала создание Республиканской ассоциации производителей драгоценных металлов для более эффективного решения проблемных вопросов казахстанских производителей золота путем консолидации усилий широкого круга предприятий при взаимодействии с государственными органами и отраслевыми ассоциациями. В 2018 году заверочное бурение подтвердило исторические данные о запасах вольфрама и молибдена на месторождении Северный Катпар в Карагандинской области. На базе вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское предполагается строительство двух горно-обогатительных комбинатов. Полученный концентрат будет перерабатываться на едином гидрометаллургическом комплексе. Успешная реализация данного проекта даст возможность Казахстану занять второе место в мире по производству вольфрамовой продукции.

В 2018 году «Тау-Кен Самрук» вошел в тройку лидеров рейтинга прозрачности крупнейших компаний Казахстана по версии агентства «Эксперт РА Казахстан». Компании оценивались по пяти наиболее значимым с точки зрения стандартов прозрачности критериям, в том числе раскрываемой информации о компании, корпоративном управлении, устойчивом развитии, коммуникациям, качеству и полноте отчетности.

В сентябре 2019 года аффинажный завод «Тау-Кен Алтын» получил сертификат Good Delivery Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), подтвердив тем самым высокое качество своей продукции. В ноябре 2019 года ТОО «Тау-Кен Алтын» достигло проектной мощности, завод аффинировал 29,2 т золота. Запущена программа по поддержке юниорских компаний, осуществляющих геологоразведочную деятельность.

В 2020 году начались широкомасштабные геологоразведочные работы на территории четырёх областей Казахстана, Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» реализует данный проект совместно с «Казахстан Фортескью» — 100 % дочерней компанией Австралийской Fortescue Metals Group Ltd.

Производство кремния 
В 2014 на заводе по производству металлургического кремния проведены восстановительные работы и запущена рудотермическая печь № 1. 15 октября 2014 года получен металлический кремний.

В 2015 году Национальная горнорудная компания приобретает новый актив — ТОО «Северный Катпар» (разведка и добыча вольфраммолибденовых руд на месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области), получено право недропользования на разведку золота на Южно-Мойынтинской площади. Введена в эксплуатацию рудотермическая печь № 2 на кремниевом заводе и внедрена технология вакуумной дистилляции серебра на аффинажном заводе.

В 2019 году из-за падения цен на металлургический кремений компания приостановила работу, уволила часть сотрудников и законсервировало производство в ожидании инвесторов.

Примечания

Ссылки 
 tks.kz — сайт Тау-Кен Самрук.

Горнодобывающие компании Казахстана
Самрук-Казына